Le terme maître des cérémonies peut faire référence à plusieurs fonctions :

 Au sein des Églises catholiques et orthodoxes, le maître des cérémonies ou cérémoniaire est un servant laïc ou ordonné chargé d'assurer le bon déroulement de la liturgie selon les rites et rubriques.
 Au sein de l'agence impériale au Japon, le maître des cérémonies est une personne positionnée à la tête du « Conseil de la cérémonie » experte de la cérémonie dans le cortège impérial.
 Sous l'Ancien Régime en France, le Grand maître des cérémonies est un officier chargé d'ordonner toutes les cérémonies publiques de la couronne.
 Au sens plus large, un maître de cérémonie est une personne chargée de l'animation d'une cérémonie.